

Anno 
 1112 – (MCXII in numeri romani) è un anno dell'XII secolo
 1112 a.C.

Matematica 
 1112 – numero naturale

Astronomia 
 1112 Polonia – asteroide della fascia principale del sistema solare